Хамула может означать:

 Хамула — патронимия у арабов.
 Хамула — блюдо украинской кухни.

Персоналии 
 Хамула, Андрей Федотович — советский деятель.
  (род. 1957) — американский религиозный деятель.